Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2017 probíhala v první polovině července 2017. Do deblové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl americký pár složený z Usue Maitane Arconadové a Claire Liuové. Arconadová již nebyla věkově způsobilá k účasti na juniorském turnaji. Liuová vytvořila druhou nasazenou dvojici s krajankou Taylor Johnsonovou, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Maríe José Portillové Ramírezové a Sofie Sewingové.
 
Vítězem se stal nenasazený srbsko-slovinský pár složený z 16leté Olgy Danilovićové a stejně staré Kaji Juvanové, jenž ve finále zdolal americké turnajové čtyřky Caty McNallyovou a Whitney Osuigweovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Danilovićová tak získala druhý grandslamový titul z juniorské čtyřhry a pro Juvanovou to bylo první takové vítězství.

Nasazení párů 
  Carson Branstineová /  Marta Kosťuková (semifinále)
  Taylor Johnsonová /  Claire Liuová (čtvrtfinále)
  Kayla Dayová /  Katie Swanová (2. kolo)
  Caty McNallyová /  Whitney Osuigweová (finále)
  Amina Anšbová /  Jelena Rybakinová (2. kolo)
  Mai Hontamaová /  Juki Naito (2. kolo)
  Wang Sin-jü /  Wang Si-jü (2. kolo)
  Emiliana Arangová /  Ellie Douglasová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017
Juniorský tenis v roce 2017